De Motte steht für:

 De Motte, Familienname, siehe Motte

geographische Objekte:
 De Motte (Indiana), Ort im Jasper County, Indiana, Vereinigte Staaten
 De Motte Airport, Flughafen von De Motte

Unternehmen:
 De Motte Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller